Derley est un surnom, diminutif des prénoms Vanderley ou Wanderley, notamment porté par :

 , surnom de Wanderley de Jesus Sousa (1986-), footballeur brésilien ;
 Derley, surnom de Vanderley Dias Marinho (1987-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Derlei, surnom de Vanderlei Fernandes Silva (1975-), footballeur brésilien.